

Astronomia 
  And – abbreviazione della costellazione di Andromeda

Codici 
 AND – Codice ISO 3166-1 alpha-3 per l'Andorra
 and – codice ISO 639-3 della lingua ansus

Geologia 
 AND –  – nel comune omonimo, in provincia di Pordenone – sintema stratigrafico del Friuli

Matematica 
 AND – operatore di congiunzione logica dell'algebra di Boole

Mineralogia 
 And – abbreviazione di andalusite

Musica 
 AND – album del 2018 di Koda Kumi

Sport 
 AND – sigla UCI di Androni Giocattoli-Venezuela

Altri progetti